

События

Римская республика 
 Консулы: Луций Корнелий Лентул (патриций) и Публий Виллий Таппул (плебей); проконсул: Луций Стертиний (в Дальней Испании); плебейский эдил: Марк Порций Катон; народный трибун: Публий Порций Лека; цензоры: Публий Корнелий Сципион Африканский (патриций) и Публий Элий Пет (плебей).
 Весна — римская армия Сульпиция Гальбы продвигается к Линкестиде, вступая в столкновения с македонскими войсками, но не достигает решительной победы. Осенью армия отводится в Аполлонию.
 Публий Виллий Таппул принимает командование войсками в Македонии.
 Этолийский союз переходит на сторону римлян.
 Претор Гней Бебий Тамфил по собственной инициативе вторгается в земли инсубров, но терпит от них поражение и несёт значительные потери.

Азия 
 Продолжается Пятая Сирийская война. Египетский полководец Скопас ведёт военные действия против Антиоха III в Келесирии.
 Фараоном Верхнего Египта, отпавшего от державы Птолемеев, становится Анхмахис.

См. также